Клевицкий — фамилия, имеет женскую форму Клевицкая.

Носители:
 Клевицкий, Александр Леонидович (род. 1954) — российский композитор и дирижёр, продюсер.
 Клевицкий, Евсей Менделевич (1905—1989) — советский архитектор-градостроитель.